Paola Pérez (née en 1989), athlète équatorienne
Paola Pérez (née en 1991), nageuse vénézuélienne